, 1767
 , 1788 
 , 1782

 0035